dzięcioły (Picinae) – podrodzina ptaków z rodziny dzięciołowatych
 dzięciołowate (Picidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych
 dzięciołowe (Piciformes) – rząd ptaków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Dzięcioły – część wsi Łubna-Jarosłaj w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Dzięcioły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Dzięcioły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Dzięcioły – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny

Zobacz też 
 Dzięciołówka
 Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze